Фрезно има више значења:
 Фрезно
 Округ Фрезно
 Фрезно (Охајо)
 Фрезно (Тексас)